Veltheim kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Veltheim (Winterthur), stadsdelsområde i Winterthur, 
 Veltheim, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Veltheim (Ohe), kommun, Niedersachsen